Флаг муниципального образования Се́ртолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 декабря 2000 года (как флаг муниципального образования «Город Сертолово» Ленинградской области, после муниципальной реформы 2006 года — муниципальное образование Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области), и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 718.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Город Сертолово“ представляет собой прямоугольное полотнище, с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию гербового щита».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле золотая сосна с четырьмя корнями, переплетёнными с серебряным мечом, положенным в пояс».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба муниципального образования Сертолово, языком аллегорий и геральдических символов лаконично отражает историю основания города.

Посёлок Сертолово был построен в 1936 году как военный городок. Его постройка была вызвана необходимостью укрепления обороны страны, её северо-западной границы. Строительство вели военно-строительные войска, что и стало основной идеей городского герба и флага.

Меч символизирует солдат основателей города, которые, строили новое поселение, аллегорически отражённое золотым деревом (сосной).

Неразрывность судьбы солдат и города подтверждают переплетённые меч и корни дерева, устремлённого в будущее. Четыре корня сосны символизируют районы города: Сертолово-1, Сертолово-2, Чёрная Речка, Модуль.

Голубой цвет флага города Сертолово символизирует величие, красоту, ясность, чистое небо над домами и мир.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия, рассвета.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, мудрости, благородства, взаимосотрудничества.

Примечания 

Флаги городов России